László Görög (1903-1997), scénariste américain d'origine hongroise ;
  (1964-), acteur hongrois.